Cinq cantons portent le nom de Canton  Saint-Louis :
 le canton de Saint-Louis dans le Haut-Rhin,
 le canton de Saint-Louis-1 à La Réunion,
 le canton de Saint-Louis-2 à La Réunion,
 l'ancien canton de Saint-Louis en Guadeloupe,
 l'ancien canton de Saint-Louis-3 à La Réunion.